Эстафета у женщин состоялась 23 февраля 2006 года.

Сборная России показала великолепную стрельбу — всего два дополнительных патрона на 8 рубежах и одержала уверенную победу. Сборная Германии могла побороться за победу, но её подвела Катрин Апель, которая заработала штрафной круг на стрельбе стоя.

Итоги 
<div style="text-align:left; padding-right:15px;">

Ссылки 
 Официальный сайт Международного союза биатлонистов

Биатлон на зимних Олимпийских играх 2006